Calvisi ima više značenja:
 Calvisi, Caserta
 Calvisi, Cosenza